Kamerheer
 Kamerling (horige), een horige met een relatief hoge mate van vrijheid
 Antonie Kamerling (1966-2010), Nederlands acteur
 Eric Johan Carl Kamerling (1943), Nederlands politicus
 Liesbeth Kamerling (1975), Nederlands actrice en zus van Antonie